Liatroim kan syfta på:

 Liatroim – en ort i Leitrim på Irland, se Leitrim, Leitrim
 Liatroim – en liten by i grevskapet Down, Nordirland, se Leitrim, Down